Бушо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бушо, Давид (род. 1981) — андоррский футболист, полузащитник.
 Бушо, Росита (род. 1948) — известная мексиканская актриса и певица.
 Бушо, Франсуа (1800—1842) — французский художник.

Другое 
 Бушо — садок для выращивания мидий, в широком смысле — технология, метод искусственного выращивания моллюсков, известный во Франции с XIII века.
 Бушо — небольшая река во Франции.
 Ле-Бушо — коммуна во Франции; находится в регионе Овернь.
 См. также 
 Буш